Wily steht für:

 die altägyptische Bezeichnung der Region Elis, in der Ortsnamenliste im Tempel des Amenophis III. bezeugt, siehe Liste ägäischer Ortsnamen vom Totentempel Amenophis III.

Wily ist der Familienname von:

 Taylor Wily (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler sowie MMA-Kämpfer und Sumōringer